PCI eller pci har flere betydninger:
 Peripheral Component Interconnect (Peripheral Controller Interface) - en computerbus til at forbinde hardware-enheder i en computer:
 Konventionel PCI
 PCI-X
 PCI Express
 PCI-SIG
 Payment Card Industry Data Security Standard
 Porter and Chester Institute - en teknisk skole i Connecticut og Massachusetts